Костадинка Василева Миладинова е известна българска художничка, график.

Биография 
Родена е на 18 март 1940 година в София. Наследничка е по бащина линия на големия стружки род Миладинови, а по майчина – на мияшкия род Фръчкови.

През 1959 година Миладинова завършва Художествената гимназия, и на следващата година е приета във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“. През 1962 година заминава за Братислава да следва в Академията за изящни изкуства, където учи графика и илюстрация на книгата при професор Винцент Хложник и асистента му – Албин Бруновски. Дипломира се през 1967 година.

Тя е съпруга на художника Пеньо Вълчанов, племенник на академик Дечко Узунов.

Творчество 
Костадинка Миладинова работи в областта на графиката, илюстрацията, екслибриса, литографията, гравюрата и акварелната живопис, а също и с корк. Илюстрирала е над 100 книги за деца и възрастни за издателствата „Български художник“ и „Български писател“. Нейни рисунки са публикивани във вестниците „Пулс“, „Литературен фронт“, „Отечествен фронт“, „Народна култура“, „Работническо дело“ и „Поглед“; в списанията „Септември“ и „Съвременник“. Над 20 години работи в списание „Пламъче“. Носителка е на множество награди, сред които национални награди на СБХ от общи художествени изложби на графика през 1970, 1976, 1978 г., почетна грамота и диплом „Салон 87“ – Гранд Пале, Париж, награда от белградската асоциация за екслибрис за 2002 година.

Творби на Костадинка Миладинова са притежание на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, градските галерии в Бургас, Варна, Габрово, Монтана, Плевен и др.

Бележки 

Български художници
Костадинка
По произход от Струга
Български творци от Македония